Logos (filozofia)
 Logos (teologia chrześcijańska)
 Logos – seria wydawnicza PWN
 Logos (arianizm)
 Logos – cykl wierszy Antoniego Langego
 Teatr „Logos” – katolicki teatr w Łodzi